Kränzlein oder Kraenzlein ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Kraenzlein (1876–1928), US-amerikanischer Leichtathlet
 Anna Katharina Kränzlein (* 1980), deutsche Violinistin
 Arnold Kränzlein (1921–2005), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Dieter Kränzlein (* 1962), deutscher Bildhauer
 Emil Kränzlein (1850–1936), Fabrikant, Geheimer Kommerzienrat und Ehrenbürger der Stadt Erlangen
 Georg Kränzlein (1881–1943), deutscher Chemiker und SS-Obersturmbannführer
 Herbert Kränzlein (* 1950), deutscher Jurist und Politiker (SPD)